Gröger kan som auktorsförkortning betyda:

 A.Gröger
 Frieder Gröger

Robotskapade auktorsförkortningar